Гвакамајас има више значења:

 Гвакамајас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвакамајас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику